Arguisuelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arguisuelas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Arguisuelas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar